Joseph Hers – botanico e ingegnere ferroviario belga
 Henri-Géry Hers – docente, fisiologo e biochimico belga
 Mikhaël Hers – regista e sceneggiatore francese